Le terme Slave peut désigner plusieurs choses :
 le peuple des Slaves ;
 les langues slaves ;
 la défense slave, une ouverture aux échecs.

Cinéma 
 Slave, film américain de 2002 réalisé par Noel Olken ;
 Slave, film d'horreur espagnol de 2009 réalisé par Darryn Welch ;
 Slave, film allemand de 2010 réalisé par Jorgo Papavassiliou.

Musique 
 Slave, groupe de funk américain des années 70-80 ;
 Slave, chanson des Rolling Stones de 1981 ;
 Slave, chanson de François Feldman sortie en 1987 parue sur l'album Vivre, vivre.

Slaves